Isin (ville de l'ancienne mésopotamie, nom actuel : Ishan Bahriya, au sud de l'Irak)
 ISIN (International Securities Identification Number), code identifiant les valeurs mobilières
 ISIN, école d'ingénieurs de Nancy (en France), devenue l'ESSTIN